Isabel de Portugal (Évora, 21 de febrero de 1397-Dijon, 17 de diciembre de 1471) fue infanta de Portugal y duquesa de Borgoña, como tercera esposa del duque Felipe III el Bueno. Era hija del rey Juan I de Portugal, llamado «el de Buena Memoria», y de la princesa inglesa Felipa de Lancaster.

Biografía 
Isabel fue el cuarto vástago de su familia, y la única hija que llegó a la edad adulta. Su padre quiso que recibiera una educación similar a la de sus hermanos ─entre los que se cuentan Enrique el Navegante, Pedro, duque de Coímbra y futuro regente, y Eduardo I (Duarte I)─, por lo que aprendió política y hablaba latín, francés, inglés e italiano. 

A los 30 años, Isabel seguía soltera cuando la Casa de Valois que gobernaba Borgoña le hizo una oferta de matrimonio. El duque reinante, Felipe el Bueno, había enviudado dos veces ─de Micaela de Valois y de Bona de Artois─ y ninguno de los dos matrimonios había dejado descendencia. Felipe buscaba una candidata inglesa o de un país aliado de Inglaterra. Isabel y Felipe se casaron por poderes el 24 de julio de 1429.

El matrimonio religioso oficial se celebró en Brujas el 7 o el 10 de enero de 1430, y para conmemorar esta boda, el duque instituyó la Orden del Toisón de Oro, que adoptó el siguiente lema: «Antre n'array Dame Isabeau Tante que vivray», que significa: No tendré otra mientras Lady Isabel viva. Máximo que no logró cumplir. 

Con el nacimiento de su hijo, Carlos, Isabel decidió amamantarlo ella misma, desconfiada de las nodrizas a las que atribuía la muerte de los otros niños.

De su matrimonio nacieron tres hijos:
 Antonio (1430-1432).
 José (1432-1432).
 Carlos (1433-1477), apodado «el Temerario», sucesor de su padre.

Isabel demostró su inteligencia y capacidad en política, así como su compromiso con la independencia de Borgoña. Convencido de su valía, Felipe III la dejó al cargo del gobierno en su representación cuando en 1432 tuvo que marchar a defender Dijon tras la invasión de Borgoña por el rey Carlos VII de Francia. En 1435, Isabel asistió y contribuyó poderosamente a los acuerdos del congreso de Arrás, que puso fin a la peligrosa situación de la corona de Francia; fue solicitada por los habitantes de Brujas para resolver sus querellas con Felipe el Bueno (1436); negoció el casamiento de la heredera de Penthièvre (1437), logrando por tal medio la paz de las ramas mayor y menor de la Casa de Borgoña; negoció con Inglaterra (1439) las relaciones comerciales entre aquel país y los ducados de Flandes y Borgoña; logró, tras perseverantes esfuerzos, la liberación del duque Carlos I de Orleans, prisionero de los ingleses, y arregló su matrimonio con la princesa borgoñona María de Cleves; llevó a cabo (1440-1445) una serie de negociaciones muy importantes con los reyes de Francia, Inglaterra y otros países. 

Isabel fue una mujer refinada y culta, que supo rodearse de artistas y poetas, a los que protegió con generosidad. 

En 1457 se retiró de la corte y se estableció en el castillo de Nieppe, distanciándose de su marido, en parte para apoyar a su hijo, que tenía desavenencias con su padre, y en parte para llevar una vida más tranquila y devota. Las discrepancias con Felipe la llevaron a buscar refugio en el castillo de La Motte-aux-Bois, donde estableció una corte paralela que se convirtió en protectorado para las víctimas de las políticas de su esposo. Murió en Dijon el 17 de diciembre de 1471.

Ancestros

Referencias 

Infantes de Portugal del siglo XIV
Infantes de Portugal del siglo XV (casa de Avís)
Duquesas consortes de Borgoña (con los Valois)
Duquesas consortes del siglo XV
Duquesas de Francia del siglo XV
Consortes de la casa de Avís
Fallecidos en Dijon